Tomapoderus är ett släkte av skalbaggar. Tomapoderus ingår i familjen rullvivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Rullvivlar
Tomapoderus